Lago Agrio kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Nueva Loja (provinshuvudstad), Sucumbíos, 
 Lago Agrio (oljefält), Sucumbíos, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar